Afrikaanse stekelstaart
 Andesmeesstekelstaart
 Andesstekelstaart
 Apurímacstekelstaart
 Argentijnse stekelstaart
 Australische stekelstaart
 Azara's stekelstaart
 Bahiastekelstaart
 Beekstekelstaart
 Boliviaanse stekelstaart
 Brilstekelstaart
 Bruine meesstekelstaart
 Bruinkeelstekelstaart
 Cabanis' stekelstaart
 Cayennestekelstaart
 Coibastekelstaart
 Chiclistekelstaart
 Chinchipestekelstaart
 Dwergstekelstaart
 Geelkeelstekelstaart
 Geschubde stekelstaart
 Gespikkelde stekelstaart
 Gestreepte meesstekelstaart
 Goudoorstekelstaart
 Grijsborststekelstaart
 Grijsbrauwstekelstaart
 Grijsbuikstekelstaart
 Grijskopstekelstaart
 Halsbandstekelstaart
 Itatiaiastekelstaart
 Kaneelstekelstaart
 Kastanjestekelstaart
 Kuifstekelstaart
 Leikleurige stekelstaart
 Marañónstekelstaart
 Marcapatastekelstaart
 Maskerstekelstaart
 McConnells stekelstaart
 Okerborststekelstaart
 Olijfkleurige stekelstaart
 Orinocostekelstaart
 Parkers stekelstaart
 Pinto's stekelstaart
 Rietzangerstekelstaart
 Rode stekelstaart
 Roeststekelstaart
 Roetkruinstekelstaart
 Rood-witte stekelstaart
 Roodborststekelstaart
 Roodbuikstekelstaart
 Roodkapstekelstaart
 Roodoorstekelstaart
 Roodrugstekelstaart
 Roodschouderstekelstaart
 Roodwangstekelstaart
 Rosse stekelstaart
 Rouwstekelstaart
 Santamartastekelstaart
 Staartmeesstekelstaart
 Streepkapstekelstaart
 Streepkruinstekelstaart
 Streepwangstekelstaart
 Temmincks stekelstaart
 Tepuistekelstaart
 Vaalkopstekelstaart
 Vale stekelstaart
 Witbrauwstekelstaart
 Witbuikstekelstaart
 Witkeelstekelstaart
 Witkruinstekelstaart
 Witwangstekelstaart
 Zilverkeelstekelstaart
 Zwartkopstekelstaart
 Zwartoorstekelstaart
 Zwavelkeelstekelstaart